Actinoposthiidae — родина двобічно-симетричних тварин класу Ацели.

Класифікація 
Родина включає в себе 11 родів та 39 видів:
 Рід Actinoposthia
 Actinoposthia beklemischevi (Mamkaev 1965)
 Actinoposthia biaculeata (Faubel 1974)
 Actinoposthia caudata (An der Lan 1936)
 Actinoposthia haplovata (Dörjes 1968)
 Actinoposthia longa (Faubel 1976)
 Actinoposthia pigmentea (Faubel 1976)
 Рід Archactinoposthia
 Archactinoposthia pelophila (Dörjes, 1968)
 Рід Atriofronta
 Atriofronta polyvacuola (Dörjes 1968)
 Рід Childianea
 Childianea coomerensis (Faubel & Cameron, 2001)
 Рід Microposthia
 Microposthia listensis (Faubel 1974)
 Рід Paractinoposthia
 Paractinoposthia pseudovesicula (Ehlers & Doerjes, 1979)
 Рід Paraproporus
 Paraproporus diovatus (Dörjes 1968)
 Paraproporus elegans (An der Lan, 1936)
 Paraproporus rosettiformis (Faubel 1974)
 Paraproporus rubescens (Westblad 1945)
 Paraproporus xanthus (Marcus 1950)
 Рід Pelophila
 Pelophila lutheri (Westblad 1946)
 Pelophila pachymorpha (Dörjes 1968)
 Рід Philactinoposthia
 Philactinoposthia adenogonaria (Dörjes 1968)
 Philactinoposthia brevis (Nilsson, Wallberg & Jondelius, 2011)
 Philactinoposthia coneyi (Hooge & Rocha, 2006)
 Philactinoposthia diploposthia (Dörjes 1968)
 Philactinoposthia helgolandica (Dörjes 1968)
 Philactinoposthia ischiae (Nilsson, Wallberg & Jondelius, 2011)
 Philactinoposthia multipunctata (Nilsson, Wallberg & Jondelius, 2011)
 Philactinoposthia novaecaledoniae (Nilsson, Wallberg & Jondelius, 2011)
 Philactinoposthia pusilla (Westblad, 1946)
 Philactinoposthia rhammifera (Westblad, 1946)
 Philactinoposthia saliens (Graff, 1882)
 Philactinoposthia stylifera (Westblad, 1946)
 Philactinoposthia tenebrosa (Ehlers & Doerjes 1979)
 Philactinoposthia viridis (Dörjes 1968)
 Philactinoposthia viridorhabditis (Dörjes 1968)
 Рід Pseudactinoposthia
 Pseudactinoposthia daena (Marcus, 1954)
 Pseudactinoposthia granaria (Dörjes 1968)
 Pseudactinoposthia parva (Ehlers & Doerjes 1979)
 Pseudactinoposthia saltans (Dörjes 1968)
 Pseudactinoposthia sanguineum (Beklemischev, 1915)
 Рід Tetraposthia
 Tetraposthia colymbetes (An der Lan 1936)

Посилання 
 Опис нових видів роду Philactinoposthia (2011) (pdf)

Ацеломорфи
Родини тварин